SGI kan syfta på:

Statens geotekniska institut – statlig förvaltningsmyndighet som sedan 1944 haft övergripande ansvar för geotekniska frågor i Sverige
Sjukpenninggrundande inkomst – sjukförsäkringensunderlag vid beräkning av sjukpenning
Svensk Grammofonindustri – svenskt bolag med grammofonfabrik i Bro, Skivfabriken i Bro (1939–2007)
Särskilda gänginsatsen – sektion inom Södertörns polismästardistrikt vid Polismyndigheten i Stockholms län
Silicon Graphics (1981–2009) – amerikanskt företag inriktat på produktion av högpresterande datorer och programvara; grundat 1981 av Jim Clark i Mountain View, Kalifornien
Soka Gakkai – nichirenbuddhistisk lekmannaorganisation grundad 1930 av Tsunesaburō Makiguchi och Jōsei Toda